Was ist des Deutschen Vaterland — немецкая патриотическая песня Эрнста Морица Арндта (1813), популярная в 19 веке.

История 
В тексте Арндт Немецкий вопрос и отвечает на это требованием создать Великое немецкое государство включающее в себя все немецкоговорящие страны в Европе. Песня прозвучала впервые в Берлине 1814.

Поскольку оригинальная мелодия не стала популярной, Густав Райхардт написал новую мелодию в 1825 году Эта новая мелодия сделала песню очень популярной среди немецкого населения, желавшего преобразования Германской Конфедерации в единую империю, вместо прежней ситуации, когда существовало несколько герцогств .

Иоахим Рафф использовал мелодию Райхардта в качестве лейтмотива в своей симфонии «An das Deutschen Vaterland».

Текст песни 
Арндт перечисляет немецкие земли и регионы и спрашивает, являются ли эти конкретные районы родиной всех немцев. Он немедленно отвечает «нет» и, наконец, приходит к выводу, что ни одно конкретное государство или государства не могут быть немецким отечеством, которое понимается как совокупность преимущественно немецкоязычных территорий.

Примечания

Ссылки 
 Des Deutschen Vaterland на YouTube
 Was ist des Deutschen Vaterland (Подробно с переводом и картой) на YouTube

Песни XIX века
Песни о Германии
Немецкий национализм
Культура Германии
Музыка Германии
Патриотические песни Германии